Cap Possession peut faire référence à :
 Cap Possession, un cap de l'île Chanticleer, dans l'archipel Palmer, en Antarctique ;
 Cap Possession, un cap du détroit de Magellan, au sud du Chili ;
 Cap Possession, un cap de Papouasie-Nouvelle-Guinée, donnant dans le golfe de Papouasie.